David Somerville ist der Name folgender Personen:

* David Somerville (Bischof) (Thomas David Somerville; 1915–2011), kanadischer Geistlicher, Erzbischof von British Columbia 
 David Somerville (Judoka) (* 1974), schottischer Judoka 

 David Troy Somerville, eigentlicher Name von Dave Somerville (1933–2015), kanadischer Sänger